Lapper peut faire référence à:

Patronymie
 Alison Lapper (1965- ) est une artiste anglaise
 Hermann Lapper (1910-?) était un officier SS allemand de la Reichssicherheitshauptamt
 Karl Lapper (1907-1996 ) était un attaché de presse, propagandiste et homme politique autrichien
 Mike Lapper (1970-) est un ancien footballeur américain